Aristeas puede referirse a:
 Aristeas de Proconeso, poeta lírico del 
 Aristeas de Corinto, general que se enfrentó a los atenienses en Potidea.
 Carta de Aristeas, una obra helenística del